Bengt Ohlsson (1963-), écrivain suédois
 Billy Ohlsson (1954-), footballeur suédois
 Birgitta Ohlsson (1975-), femme politique suédoise
 Erik Ohlsson (1884-1980), tireur sportif suédois
 Garrick Ohlsson (1948-), pianiste américain
 Mikael Ohlsson (1957-), homme d'affaires suédois
 Olof Ohlsson (1888-1962), footballeur suédois
 Otto Ohlsson (1894-?), arbitre de football suédois
 Pär-Olof Ohlsson (1954-), footballeur suédois
 Thomas Ohlsson (1958-), kayakiste suédois